Гурбан Вагиф оглы Тагиев () — азербайджанский каратист, вице-чемпион чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы. Обладатель третьего дана, тренер.

Биография 
Родился 26 февраля 1978 года.

Награды, медали, ордена, звания 

 2021 — «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Международной Федерации Каратэ

Каратисты Азербайджана